Daniel Prévost kan syfta på:

* Daniel Prévost (född 1939), fransk skådespelare
 Daniel Prévost (född 1945), fransk politiker